Askim, une ville norvégienne située dans le comté d'Østfold ;
 Askim, une paroisse suédoise et un district de la commune de Göteborg.